

Personnalités 

  (1862-1936), médecin américain ;
 Lucy Gwynne Branham (1892-1966), suffragette américaine ;
 Malaki Branham (2003-), basketteur américain ;
 Richard L. Branham (né en 1943), astronome américain ;
 William Marrion Branham (1909-1965), pasteur évangélique américain.

Noms dérivés 
 (4140) Branham, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, du nom de l'astronome Richard L. Branham.